W Polsce 
 Izdebno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo 
 Izdebno – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Rybczewice 
 Izdebno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew 
 Izdebno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków 
 Izdebno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite 
 Izdebno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Siemyśl

 Izdebno – gromada

Zobacz też 
 Izdebno Kościelne
 Izdebno-Kolonia

Linki zewnętrzne